Polizeiruf 110: Abgründe steht für:

 Polizeiruf 110: Abgründe (1990), Fernsehfilm aus der Reihe Polizeiruf 110 (DFF)
 Polizeiruf 110: Abgründe (1995), Fernsehfilm aus der Reihe Polizeiruf 110 (ORF) 
Siehe auch:
 Polizeiruf 110: Am Abgrund.